Список дзёё-кандзи состоит из 2136 иероглифов.

Список иероглифов 
 Так как у одного кандзи может быть множество значений в переводе на русский язык в зависимости от положения иероглифа в тексте, в столбце «Перевод» для краткости дано лишь одно значение кандзи.
 В столбце «Класс» указан класс, в котором кандзи преподаётся в начальных школах Японии. Класс «S» означает, что его преподают в средней школе или позднее (в старшей школе).
 Список сортируется по японскому чтению (онъёми, затем кунъёми) в соответствии с правилом в официальной таблице Дзёё.
 Этот список не включает в себя символы, которые присутствовали в более ранних версиях списков, но с тех пор были удалены (勺, 銑, 脹, 錘, 匁).
 Дефис в прочтениях кунъёми отделяет кандзи от их окуриганы.
 Столбец «Старые» содержит официальные кандзи Кюдзитай, которые были в стандартной таблице Дзёё; он не включает неофициальных кандзи или асахи-модзи.
 Столбец «Новые» стремится отразить официальную форму иероглифов как можно точнее. Это требует использования иероглифов 𠮟, 塡, 剝, 頰, которые находятся за пределами основного набора символов Японии, JIS X 0208. На практике эти символы обычно заменяются символами 叱, 填, 剥, 頬, которые представлены в JIS X 0208.
 Прочтения иероглифов в таблице соответствует прочтениям в официальной таблице Дзёё. Особо редкие варианты прочтения взяты в скобки.

См. также 
 Дзёё-кандзи
 Кёику-кандзи

Примечания

Ссылки 

 Kanji Mnemonics by Henshall

Японская письменность
Списки японских иероглифов
Списки:Лингвистика